Liekojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Liekojärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Yli-Liekojärvi, sjö i Pajala kommun,  (28,5 ha)
Liekojärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Liekojärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,

Finland
 Liekojärvi (sjö i Finland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn